Исаак Маергойз:
 Маергойз, Исаак Давидович (род. 1941) — украинский и советский учёный в области математической физики, племянник И. М. Маергойза.
 Маергойз, Исаак Моисеевич (1907—1975) — советский экономико-географ.